Casel steht für 

 Casel (Drebkau), ein Ortsteil der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 ehemalige Schreibweise des Dorfes Kasel (bei Trier), heutiges Rheinland-Pfalz
 ehemalige Schreibweise des Dorfes Kasel (Kasel-Golzig), Gemeinde Kasel-Golzig, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Alternativschreibung für das wichtigste katholische Messgewand, die Kasel (liturgische Kleidung)

Casel ist der Familienname folgender Personen:
 Odo Casel (1886–1948), deutscher Liturgiewissenschaftler
 Simon Casel (* 1981), deutscher Basketballspieler

Siehe auch: 
 Cassel
 Kasel